Моніка Селеш, the two-time defending champion, і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 4–6 6–3 6–2 з рахунком to win the Пomen's Singles title at the Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 1993. This was Seles' 3rd consecutive Australian Open title in as many attempts.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Моніка Селеш — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Моніка Селеш (переможниця)
  Штеффі Граф (фіналіст)
  Габріела Сабатіні (півфіналіст)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфіналіст)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфіналіст)
  Кончіта Мартінес (4 коло)
  Дженніфер Капріаті (чвертьфіналіст)
  Яна Новотна (2 коло)
  Мануела Малєєва (4 коло)
  Марі П'єрс (чвертьфіналіст)
  Анке Губер (4 коло)
  Лорі Макніл (2 коло)
  Наталі Тозья (4 коло)
  Катарина Малеєва (4 коло)
  Магдалена Малеєва (4 коло)
  Зіна Гаррісон (3 коло)

Сітка

Легенда 
 Q = кваліфаєр
 WC = Wild Card
 LL = щасливий лузер
 r. = знялася

Фінальна частина

Earlier rounds

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 

Жінки, одиночний розряд
Australian Open (tennis) by year, жінки, одиночний розряд
1993 in Australian women's sport
Тур WTA 1993